Уильям ле Ботелер (; 8 сентября 1298 — декабрь 1361) — английский аристократ, de jure 2-й барон Ботелер из Уэма с 1334 года.

Биография 
Уильям Ботелер принадлежал к английскому рыцарскому роду, представители которого владели землями в Шропшире с центром в Уэме и в Уорикшире с центром в Освестри. Он был единственным сыном 1-го барона Ботелера и его жены Беатрисы и родился в 1298 году. После смерти отца в 1334 году Уильям унаследовал семейные владения. Он считается de-jure 2-м бароном Ботелер, хотя его ни разу не вызывали в парламент.

Ботелер был женат дважды — на Маргарет Фицалан (дочери Ричарда Фицалана, 8-го графа Арундела, и Алезии Салуццо) и на Джоан де Садли, дочери Джона де Садли, 2-го барона Садли, и Элеаноры Скейлз. В первом браке родился сын Уильям, 3-й барон Ботелер, во втором — сын Томас, 4-й барон Садли.

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Ботелер
Бароны Англии XIV века
Ботелеры